__БЕЗКН__
In Your Eyes се може односити на:
 In Your Eyes (албум Џорџа Бенсона)
 In Your Eyes (песма Џорџа Бенсона)
 In Your Eyes (песма Питера Гејбријела)
 In Your Eyes (песма Кајли Миног)
 In Your Eyes (песма Нијам Кавана)
 In Your Eyes (песма Ине)
 In Your Eyes (песма певача The Weeknd)